Pomyków puede hacer referencia a los siguientes pueblos de Polonia:

 Pomyków, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Pomyków, Voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Pomyków, voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Pomyków, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).

Enlaces externos